Ce binôme est synonyme de trois amphibiens :
Hyla punctata Wied-Neuwied, 1824 est synonyme de Hypsiboas albomarginatus (Spix, 1824)
Hyla punctata Daudin, 1802 est synonyme de Hypsiboas punctatus (Schneider, 1799)
Hyla punctata Hallowell, 1855 est synonyme de Leptopelis aubryi (Duméril, 1856)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Hylinae
Leptopelinae